Feevale Techpark é uma organização brasileira que tem a finalidade de promover o desenvolvimento tecnológico da Região do Vale do Rio dos Sinos. O Feevale Techpark tem, por objetivo geral, promover ações visando ao desenvolvimento tecnológico da Região do Vale do Rio dos Sinos, por meio da integração regional, do incentivo ao empreendedorismo e da criação, atração, instalação e desenvolvimento de empresas intensivas em conhecimento para a diversificação econômica e a inovação sistemática em todos os domínios.

Pode ainda administrar ambientes de inovação tecnológica como incubadoras, condomínios empresariais, parques e pólos tecnológicos, além de gerir outras ações de interesse das suas instituições integrantes. Dentre seus compromissos destacam-se: contribuir para elevar a qualidade de vida no Vale do Sinos, articulando a cooperação entre sociedade, governos, empresas e instituições de ensino e pesquisa, contribuindo para a geração de emprego e renda. Com isso, facilita e impulsiona o desenvolvimento pleno e sustentável do projeto tecnopolitano do Vale do Sinos.

História 
1998 - Criação da Associação de Desenvolvimento Tecnológico do Vale – Valetec, responsável pelo Parque Tecnológico do Vale dos Sinos.

2002 a 2004 - Doação de 9,5 hectares pelo município de Campo Bom para a implantação da segunda fase do Parque Tecnológico do Vale do Sinos.

2005 - Inauguração do primeiro prédio empresarial na Unidade Campo Bom, que compreende a Incubadora Tecnológica da Universidade Feevale.

2011 - Inauguração da Unidade de Novo Hamburgo do Valetec.

2012 - Inauguração do segundo prédio empresarial da Unidade Campo Bom. Doação de mais 10 hectares pelo município para ampliação do parque tecnológico.

2014 - Execução das obras de infraestrutura da segunda fase do Parque Tecnológico do Vale do Sinos. Mudança na governança do mesmo, passando a ser administrado pela Universidade Feevale.

2015 - Alteração do nome do Parque Tecnológico para Feevale Techpark e reposicionamento.

2018 - Inauguração do Hub One de Criatividade e Inovação em Novo Hamburgo.

Desenvolvimento 
Dentre os ativos que constituem o Feevale Techpark estão importantes instituições de ensino, centros de pesquisa, laboratórios, empresas intensivas em conhecimento, serviços avançados, incubadoras, centros empresariais e áreas para a instalação e expansão de empresas. A região também conta com atrações turísticas, opções gastronômicas, áreas para a prática de esportes, condomínios residenciais, centros urbanos, rurais, culturais e históricos. Tudo isso, com um sistema de transporte integrado, um sistema viário de qualidade, incentivos governamentais e recursos humanos altamente qualificados.

O Parque Tecnológico do Vale do Sinos está preparado para abrigar empreendedores, empresas nascentes ou consolidadas e instituições que desenvolvem ou venham a desenvolver tecnologias limpas (não poluentes), aplicadas às seguintes áreas prioritárias: agropecuária e agroindústria; automação e informática; biotecnologia; couro e calçado; design; energia; meio-ambiente; telecomunicações; e economia criativa.

Em Campo Bom, o Parque Tecnológico do Vale do Sinos tem capacidade para abrigar mais de 120 empresas intensivas em conhecimento, centros de pesquisa, organizações voltadas para o desenvolvimento científico, tecnológico e econômico e prestadores de serviços avançados. O seu do local vem acompanhando o crescimento pela expansão e diversificação das empresas já existentes, pela criação de ambientes de inovação para a instalação de novos negócios e pela criação de novas áreas para a instalação das sedes das empresas atraídas para a região.

Estão previstas três modalidades distintas para a instalação de empresas no segmento de Campo Bom do Parque Tecnológico do Vale do Sinos: pré-incubação e incubação, na Incubadora Tecnológica da Feevale, ITEF, instalação em aceleradores de empresas e condomínios empresariais, como, por exemplo, o Condomínio Empresarial Montserrat e o Centro Empresarial Alberto Santos Dumont e instalação em lotes com sedes próprias ou alugadas.

A Feevale está presente no segmento de Campo Bom do Parque Tecnológico do Vale do Sinos por meio do Núcleo de Extensão Universitária. O espaço abriga a sede da Feevale Techpark, diversos módulos para pré-incubação, incubação e aceleração empresarial e, ainda, serviços de ensino, pesquisa e extensão acadêmica da Feevale, laboratórios, auditório, salão de eventos, salas de reuniões, restaurante e áreas para parceiros e prestadores de serviços avançados. Esse conjunto cria condições para o surgimento de atividades de alto valor agregado, contribuindo para o desenvolvimento tecnológico regional e gerando uma série de benefícios econômicos, sociais e ambientais. O espaço atrai empreendedores, empresários e pesquisadores, funcionando como um verdadeiro pólo disseminador de novos negócios, produtos, serviços e conhecimentos tecnológicos. No entorno do Núcleo de Extensão Universitária, várias áreas verdes e de preservação dão lugar a ambientes de repouso ao ar livre e muita sombra para a contemplação da natureza e exercício da criatividade.

Hub One de Criatividade e Inovação 
Inaugurado em 13 de dezembro de 2018, além de ser um condomínio de empresas, o Hub One é um espaço para conectar pessoas. A proposta do ambiente é funcionar como uma plataforma de interligação onde convergem o conhecimento e a experiência da academia e do empresariado. A ideia é eliminar entraves para a criatividade, tanto que alunos, professores, pesquisadores e empresários possam compartilhar conhecimentos em um ambiente aberto 24 horas por dia. A infraestrutura do prédio tem mais de 1.6000 m² distribuídos no térreo e no mezanino, proporcionando ao espaço a capacidade de 200 profissionais em espaços abertos de trabalho compartilhado, salas privativas e incubadora.

Vantagens para empresas 
As empresas vinculadas ao Feevale Techpark dispõem de benefícios, serviços e espaços de uso compartilhado, como:
 Convênio de cooperação técnico-científica com a Feevale.
 Acesso à ampla cadeia de ensino técnico, de graduação, pós-graduação e cursos de extensão para formação de profissionais.
 Acesso à infra-estrutura e serviços oferecidos pela Feevale como, por exemplo, laboratórios, Central Analítica, Central de Estágios e Agência de Talentos, Centro de Pesquisa e Planejamento - CPP, Centro de Idiomas, bibliotecas, salas, auditórios, apoio na elaboração de projetos para captação de recursos, desenvolvimento de projetos de P&D, inovação tecnológica e prestação de serviços tecnológicos;
 Rede de relacionamentos.
  Utilização de espaços e serviços compartilhados com conseqüente redução de custos.

Empresas residentes e incubadas no Feevale Techpark 
Residentes Campo Bom:
 Agrisoltec
 BSB Brasil Safety Brands
 CB Embalagens Ltda
 D+Technology (Dublauto Gaúcha)
 Faro Technologies do Brasil Ltda
 I-247 Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento em Inovação Ltda
 Ortuslab
 Polly Química Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda
 Marina Tecnologia Ltda
 Montelur Compostos Termoplásticos Ltda
 Secullum Softwares Ltda
 Sollus Administradora de Cartões Ltda
 Transvilmar Megatrends
 Versus Maquetes Eletrônicas e Prototipagem Ltda
 Wirklich Indústria de Plásticos Ltda
Residentes Novo Hamburgo:
 B2B Reservas
 MFL - Turismo & Tecnologia Eireli - EPP
 BSB Brasil Safety Brands
 CB Embalagens Ltda
 D+Technology (Dublauto Gaúcha)

Rota da Inovação 
A Rota da Inovação é o nome dado a uma estrada situada no Rio Grande do Sul. Trata-se de um traçado ao longo das rodovias RS-239 e BR-116. Tem por finalidade abrigar novas empresas.

Ela representa o eixo principal do Feevale Techpark, que abrange oito municípios da parte norte do Vale do Rio dos Sinos.

Tendo o segmento de Campo Bom como sede inicial, visualizou-se a oportunidade para a expansão do Parque, considerando o Plano Diretor do Município que, desde a década de 1960, reserva 350 metros, no mínimo, de cada lado da Rodovia RS-239 para atividades exclusivamente empresariais.

O projeto do parque tecnológico regional recebeu recursos da Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP, agência do Ministério de Ciência e Tecnologia, para o seu desenvolvimento, por meio da Chamada Pública 04/2004, com objetivo de planejar a disseminação do parque pela região e implantar as boas práticas identificadas nos modelos visitados pelo Feevale Techpark e seus parceiros nas diversas missões nacionais e internacionais realizadas, por exemplo, à França e à China, aonde o modelo tecnopolitano vem obtendo grande êxito.

Com os estudos realizados, foi possível identificar os ativos presentes no Vale do Sinos, ao longo e no entorno da Rota da Inovação, que possibilitam a existência de um projeto regional, como instituições de ciência e tecnologia, incubadoras de empresas, empresas intensivas em conhecimento, infra-estruturas, bem como segmentos em potencial para o Parque Tecnológico do Vale do Sinos, como o parque urbano, em Novo Hamburgo.

Rede de alianças 
 Ministério de Ciência e Tecnologia - MCT
 Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP
 Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul - SCT
  Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul - FRIERGS - e Confederação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul - CIERGS
 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/RS
 Serviços Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE/RS
 Sociedade Sul-Riograndense de Apoio ao Desenvolvimento de Software - SOFTSUL
 Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, Software e Internet - Regional RS - ASSESPRO
 Sindicato das Empresas de Informática do Rio Grande do Sul - SEPRORGS
 Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e Artefatos - IBTeC
 Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica - ABINEE
 Instituto Valenciano de Exportação - IVEX, Espanha
 Parque Tecnológico de San Sebastián, Espanha
 Microsoft SOL

Principais associações 
Como está em constante desenvolvimento, o Feevale Techpark tem ampliado suas parcerias ao longo do tempo. Entre seus associados, parque conta com organizações como:

International Association of Science Parks - IASP
 Associação das Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores - ANPROTEC
 Rede Gaúcha de Incubadoras e Parques Tecnológicos - REGINP

Como chegar ao Feevale Techpark 
Saindo do aeroporto de Porto Alegre - RS , pela rodovia BR-116, siga em direção norte até a RS-239, vire à direita nesta rodovia, e siga até o km 23 onde está o Feevale Techpark.
Para chegar na sede do Feevale Techpark vire à direita e siga até a Alameda da Inovação.

Ligações externas

Referências bibliográficas 
 Feevale Techpark. Diretrizes Estratégicas para o Parque Tecnológico do Vale do Sinos. Novo Hamburgo: Feevale. 2006. 126p.
Site Feevale Techpark - https://www.feevale.br/techpark Consultado em: 28 ago 2019.

Vale Sinos
Campo Bom
